Эдуардо Висо Абелья (; 16 декабря 1919, Мелон — 6 июля 1995) — испанский футбольный тренер.

Карьера 
В качестве футболиста провел несколько сезонов за «Депортиво» и «Сарагосу». После завершения карьеры Висо Абелья начал свою тренерскую деятельность в Испании. Однако вскоре он перебрался в Португалию, где возглавлял «Брагу». Затем специалист переехал в Коста-Рику. Там испанец руководил ведущими командами страны, а также национальной сборной, которую он привел к титулу Чемпиона наций КОНКАКАФ в 1969 году.

Достижения

Международные 
  Чемпион наций КОНКАКАФ (1): 1969.

Национальные 
  Чемпион Коста-Рики (1): 1970.
  Обладатель Кубка Коста-Рики (1): 1960.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Bdfutbol.com

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры сборной Коста-Рики по футболу
Тренеры ФК «Брага»
Тренеры ФК «Эредиано»
Тренеры ФК «Депортиво Саприсса»
Тренеры ФК «Алахуэленсе»